Grube Albert (Schacht Albert, Zeche Albert) steht für:

 Grube Albert (Bergisch Gladbach), Nordrhein-Westfalen
 Grube Albert (Eschweiler), Nordrhein-Westfalen
 Schacht Albert (Ronnenberg), Niedersachsen
 Albertschacht, Sachsen
 Zeche Albert III, Bochum

Siehe auch:
 Zeche Albert Ludwig, Nordrhein-Westfalen